Slimjet est un navigateur web à onglets développé et édité par FlashPeak basé sur le moteur de rendu Blink (utilisé par Google Chrome). Il comprend une importante collection de services, tels qu'un bloqueur intégré de popup et de publicités, un remplisseur de formulaires électroniques, un agrégateur de sites, des fonctions de recherche, login automatisé, des commandes natives, l'exécution de scripts, traduction en ligne, alias des URL. On peut retrouver les derniers sites ouverts ou des sites fréquemment visités ou les derniers sites fermés. Certaines autres fonctions sont plus primaires.

Histoire 

En 2013, les développeurs annoncent qu'un nouveau navigateur sera lancé du nom de Slimjet, aux côtés de SlimBrowser et SlimBoat. Le développeur explique que la sortie de ce navigateur est due aux difficultés de maintenance et problème de stabilité de SlimBrowser et aux performances limités de SlimBoat.

En 2014, la version 64 bits de Slimjet est expérimenté (jusqu'à présent le navigateur n'était disponible qu'en 32 bits).

En 2016, le support des NPAPI et des applets Java est arrêté.

En 2021, la fonctionnalité QuickFill, un gestionnaire de mot de passe intégré au navigateur pouvant gérer des bases de mot de passes chiffrés, est retiré du navigateur, les développeurs expliquent le retrait par le fait que la fonction n'était pas compatible avec le service de synchronisation proposé par Google (intégré au navigateur Slimjet). Cependant le gestionnaire de mot de passe de base reste toujours utilisable.

Fonctions

Bloqueur de publicités et de pop-ups 
Le navigateur possède un bloqueur de publicités et de pop-ups, implanté nativement dans le navigateur, il est compatible avec les filtres EasyList proposé par Adblock Plus, et peut être personnalisable (en ajoutant des filtres d'autres sources que ceux proposés par l'éditeur ou avec une sélection individuelle au composant), la fonctionnalité possède aussi une liste blanche permettant des exceptions.

Mouvements gestuels de la souris 
Slimjet supporte les mouvements gestuels de la souris, ces mouvements peuvent être personnalisés.

Abréviations d'URL 
Un système d'alias est proposé au sein du navigateur, il permet d'abréger des URL.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de Slimjet
 Blog du navigateur
 Site web de l'éditeur (FlashPeak)

Navigateur web